Mitla – sito archeologico precolombiano e uno dei maggiori centri della cultura degli Zapotechi
 Passo di Mitla – valico nella penisola del Sinai
 Mitla – criptide boliviano
 Mitla – personaggio del fumetto Tex